odwołanie – określenie prawne używane w postępowaniu administracyjnym
 pot. odwołanie – jakikolwiek (zwyczajny lub nadzwyczajny) środek zaskarżenia (w tym odwoławczy):
 w postępowaniu administracyjnym → odwołanie lub zażalenie
 w postępowaniach sądowych → apelacja lub zażalenie, dawniej także kasacja
 w postępowaniach sądowych nadzwyczajnych → skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania
 skarga do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą
 skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 odwołanie – sposób zakończenia stosunku pracy opartego na mianowaniu lub powołaniu